Стецько́ — українське прізвище.

Персоналії 
 Стецько Богдан Теодорович (* 1943) — український драматичний актор.
 Стецько Василь Іванович (1923—1994) — український господарник. Депутат ВР СРСР 3-х скликань (1962, 1966, 1970) і ВР УРСР (1975).
 Стецько Василь Петрович (* 1950) — український художник.
 Стецько Віра Іллівна (* 1956) — український мистецтвознавець, музейний працівник, громадська діячка.
 Стецько Дмитро Григорович (* 1943) — український художник.
 Стецько Ярослав Семенович (1912—1986) — активний діяч ОУН.
 Стецько Ярослава Йосипівна (1920—2003) — українська політична діячка, журналістка, співорганізатор Червоного Хреста УПА, жіночої мережі і юнацтва ОУН, Антибільшовицького блоку народів (АБН).
 Стецько-Цабак Ольга Вікторівна — старший сержант поліції, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища
Прізвища на -ко